Хоро́шее О́зеро () – село, расположенное на территории Нежинского района Черниговской области (Украина). Расположено в 31 км на юго-запад от райцентра Борзны. Население — 1 061 чел. (на 2006 г.). Адрес совета: 16460, Черниговская обл., Нежинский р-он, село Хорошее Озеро, ул.Независимости, 7, тел. 2-81-42. Возле села расположена одноименная ж/д остановка.

Ссылки и источники 

 КВКФ, 2007 г.
 ГНПП Картография, 2008 г.
 

Населённые пункты Борзнянского района